Aleks O’Loklin (; Kanbera, 24. avgust 1976) australijski je glumac. Najpoznatiji je po ulozi majora Stiva Makgareta u detektivskoj seriji Havaji 5-0. Glumio je u TV-serijama Tri reke (-{Three rivers}-), Mesečina (-{Moonlight}-) i u filmu Rezervni plan (-{The Back-up plan}-).

Detinjstvo i mladost 
Aleks se rodio 24. avgusta 1976. u Kanberi. Njegov otac je predavao fiziku, a majka mu je bila medicinska sestra. Pošto je patio od astme i Hiperkinetičkog poremećaja škola mu je zadavala probleme, pa ju je napustio sa 14 godina. Pošto je napustio školu, upisao se u Nacionalni institut dramskih umetnosti (-{NIDA}-) u Sidneju koji je završio 2002. godine.

Filmografija 

|-
| 2003 || || -{White Collar Blue}- || Ijan Mak || 1 epizoda
|-
| rowspan="3" | 2004 || || -{Oyster Farmer}- || Džek Flendž ||
|-
| Život ujeda || -{Love Bytes}- || Dejv || 1 epizoda
|-
| || -{Black Jack: Sweet Science}- || Luk Anderson ||
|-
| rowspan="3" | 2005 || || -{Man-Thing}- || Erik Frejzer||
|-
| || -{Feed}- || Majkl Karter ||
|-
| Neverovatno putovanje Meri Brajant || -{The Incredible Journey of Mary Bryant}- || Vil Brajant||
|-
| 2006 || || -{The Holiday}- || Par koji se ljubi ||
|-
| rowspan="3" | 2007 || Nevidljiv || -{The Invisible}- || Markus Bohem ||
|-
| || -{August Rush}- || Maršal ||
|-
| Прљава значка || -{The Shield}- || Kevin Hajat || 7 epizoda
|-
| 2007–2008 || Mesečina || -{Moonlight}- || Mik Džon || 16 epizoda
|-
| rowspan="2" | 2009 || || -{Whiteout}- || Rasel Hejden || 
|-
| Zločinački umovi || -{Criminal Minds}- || Vinsent Rolings || 1 epizoda
|-
| 2009–2010 || Tri reke || -{Three Rivers}- || Dr Endi Jablonski || 13 epizoda
|-
| 2010 || || -{The Back-up Plan}- || Sten ||
|-
| 2010–2020 || Havaji 5-0 || -{Hawaii Five-0}- || Poručnik-komandant Stiv Makgaret ||
|}

Privatni život 
Ima sina sa australijskom glumicom Holi Valans, od koje se razveo. Trenutno je sa Maliom Džons, havajskom surferkom, sa kojom ima jednog sina.

Reference

Spoljašnje veze 

Рођени 1976.
Аустралијски глумци